Малокара́чинское наречие (малокара́чкинское) — наречие чувашского языка (тюркский язык булгарской группы). Распространено в селе Малое Карачкино Ядринского района Чувашии.

Сведения 
С лингвистической точки зрения, малокарачинское наречие по ряду признаков противопоставляется остальному чувашскому ареалу. Эти различия, в основной массе, сложились в среднечувашский период и затрагивают они прежде всего вокализм и консонантизм.

В вокализме обнаруживаются следующие особенности:
 сохранение ö (в верховом диалекте сохраняется o, но ö > ü);
 yv, ъv > ụ;
 əv > ü;
 av > a (в последнем слоге o);
 iv > iv/ij;
 ẹ(H) > ẹ, i;
 iH, ij > i;
 ev > ö.

В консонантизме:
 совпадение после гласных в глухом варианте -č- и -ćć- > -č-;
 изменение -k-, -x- > -γ- (между гласными и после сонантов), -g- (после n);
 -kk-, -xx- > -k-;
 -k, -x > -k;
 -p- > -v-;
 -vv- > -p-.

Н.И. Ашмариным отмечалась также звонкость согласных в абсолютном начале некоторых слов и в некоторых кластерах.

Традиционно считается обособленным наречием чувашского языка, однако, по другим сведениям, может быть продолжением булгарского дунайского языка (источника булгаризмов в венгерском), тогда как собственно чувашский является продолжением булгарского волжского языка.

Литература 

 Э. Р. Тенишев (ред.). Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. М., 2002.

Ссылки 

 Лингвистическая экспедиция – 2009

Булгарские языки
Языки России
Чувашский язык
Тюркские языки